Европейската филмова награда за най-добър филм се връчва ежегодно от 1988 г. от Европейската филмова академия.

Победители и номинирани

1980-те

1990-те

2000-те

2010-те

Външни препратки 
  

Филм